Мéстерья́рви — топоним в России:
 Местерьярви — посёлок при железнодорожной станции в Выборгском районе Ленинградской области
 Местерьярви — железнодорожная платформа в Выборгском районе Ленинградской области